Durance steht für:
 Durance, ein Fluss in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur im Südosten Frankreichs
 Durance (Lot-et-Garonne), eine französische Gemeinde im Département Lot-et-Garonne
 (13031) Durance, ein Asteroid des Hauptgürtels

Durance ist der Nachname folgender Personen:
 Erica Durance (* 1978), kanadische Schauspielerin

Siehe auch:
 La Durance